För damernas upplaga av cupen, se Svenska Supercupen för damer 2010

Supercupen 2010 var det fjärde året Supercupen spelades. Matchen spelades den 6 mars 2010 på Råsunda fotbollsstadion, Solna mellan ligavinnaren AIK och tvåan IFK Göteborg. Supercupen spelas vanligtvis mellan vinnaren i Allsvenskan och vinnaren i Svenska cupen, men eftersom AIK vann båda, fick de möta tvåan i Allsvenskan, IFK Göteborg.

Antônio Flávio gjorde matchens enda mål i den 22:a minuten.

Matchfakta 

Fotbollssäsongen 2010
Fotboll i Sverige 2010
AIK Fotboll
Sportevenemang i Solna
IFK Göteborg